«Пассажиры ночи» () — художественный фильм французского режиссёра Микаэля Эрса, премьера которого состоялась в феврале 2022 года на 72-м Берлинском кинофестивале. Главную роль в картине сыграла Шарлотта Генсбур.

Сюжет 
Героиня фильма — Элизабет, мать двух детей-подростков, которая осталась без мужа и теперь должна заново выстраивать свою жизнь. Она знакомится с молодой девушкой-наркоманкой Талулой, и та будит в ней материнские инстинкты.

В ролях 
 Шарлотта Генсбур — Элизабет Дави
 Ноэ Абита — Талула
 Куито Район Рихтер — Маттиас 
Меган Нортэм — Жюдит 
 Эммануэль Беар — Ванда Дорваль

Премьера и восприятие 
Премьерный показ фильма состоялся в феврале 2022 года на 72-м Берлинском кинофестивале. Российский кинокритик Елена Плахова констатировала, что драматичные события в «Пассажирах ночи» показаны «чрезвычайно благопристойно — без экстрима, но и без современных пуританских наслоений».

Примечания 

Фильмы Франции 2022 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Canal+